— японский актёр и певец. Начинал с группы Kanjani8, в которой состоит до настоящего момента. В 2003 году вместе с Хироки Ути был завербован во временный проект, оказавшийся постоянным и успешным, — группу NEWS. С музыкальной деятельностью совмещает съёмки в дорамах, телепередачах, рекламах. в сентябре 2011 года покинул NEWS и состоит только в Kanjani8.

Биография 

Рё Нишикидо родился в Осаке 3 ноября 1984 года. Он вырос в большой семье: 2 старших брата, младшая сестра, племянница и племянники. Свою творческую деятельность начал в 1997 году, попав в агентство Johnny`s Entertaiment. С самого детства мечтал петь, поэтому сам отправился в это агентство и был принят. Через 2 года, во время основания Kanjani8, Рё стал популярным. В 2003 году Нишикидо входит в недавно образовавшуюся группу NewS, которую Johnny’s Entertainment начинает усиленно готовить к дебюту. В 2006 году состоялся его первый сольный концерт.

5 сентября 2019 официально покинул Kanjani8 и агентство Johnny`s Entertaiment.

Фильмография

Награды 

 13th Nikkan Sports Drama Grand Prix (Summer 2009): Лучший актёр второго плана в Orthros no Inu
 Fall 2008 Nikkan Sports Awards: Лучший актёр второго плана в Ryusei no Kizuna.
 18th TV LIFE Annual Drama Awards 2008: Лучший актёр второго плана в Ryusei no Kizuna.
 18th TV LIFE Annual Drama Awards 2008: Лучший актёр второго плана в Last Friends.
 57th Television Drama Academy Awards: Лучший актёр второго плана в Last Friends.
 2003—2004 Nikkan Sports Drama Grand Prix: Открытие года в Teru Teru Kazoku.

Идолы (японские артисты)
Johnny's
Актёры Японии
Актёры по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Осаке
Родившиеся в 1984 году
Родившиеся 3 ноября